Gary Edwards (né le  à Toronto en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1968,  au total. Outre les Blues, il joua aussi pour les Kings de Los Angeles, les Barons de Cleveland, les North Stars du Minnesota, les Oilers d'Edmonton et les Penguins de Pittsburgh. Il était gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1966-1967 || Marlboros de Toronto || OHA || 8 ||  ||  ||  || 480 || 37 || 4,62 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Marlboros de Toronto || OHA || 38 || 0 || 0 || 0 ||  || 120 || 3,2 ||  || 2 || 2 || 5 ||  ||  || 290 || 18 || 3,72 ||  || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Blues de Kansas City || LCH || 32 || 0 || 1 || 0 ||  || 92 || 3 ||  || 4 || 0 || 4 || 1 || 3 || 240 || 18 || 4,5 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Blues de Kansas City || LCH || 34 || 11 || 17 || 6 ||  || 115 || 3,38 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Gulls de San Diego || WHL || 3 || 2 || 0 || 1 || 180 || 3 || 1 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Gulls de San Diego || WHL || 4 || 4 || 0 || 0 || 240 || 12 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Blues de Kansas City || LCH || 35 || 13 || 23 || 5 ||  || 85 || 2,58 ||  || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Kings de Los Angeles || LNH || 44 || 13 || 23 || 5 ||  || 150 || 3,6 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Kings de Los Angeles || LNH || 27 || 9 || 16 || 1 ||  || 94 || 3,62 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Kings de Los Angeles || LNH || 18 || 5 || 7 || 2 || 929 || 50 || 3,23 ||  || 1 || 12 || 1 || 1 || 0 || 60 || 1 || 1 || 95,6 || 0 || 
|-
| 1974-1975 || Kings de Los Angeles || LNH || 27 || 15 || 3 || 8 ||  || 61 || 2,34 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Kings de Los Angeles || LNH || 29 || 12 || 13 || 4 ||  || 103 || 3,55 ||  || 0 || 2 || 2 || 1 || 1 || 120 || 9 || 4,48 || 87,1 || 0 || 
|-
| 1976-1977 || Kings de Los Angeles || LNH || 10 || 0 || 6 || 2 || 501 || 39 || 4,67 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Barons de Cleveland || LNH || 17 || 4 || 10 || 3 || 999 || 68 || 4,08 ||  || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Barons de Cleveland || LNH || 30 || 6 || 18 || 5 ||  || 128 || 4,52 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || North Stars du Minnesota || LNH || 25 || 6 || 11 || 5 ||  || 83 || 3,72 ||  || 0 || 26 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || North Stars du Minnesota || LNH || 26 || 9 || 7 || 10 ||  || 82 || 3,2 ||  || 0 || 0 || 7 || 3 || 3 || 336 || 22 || 3,93 || 87,8 || 0 || 2
|-
| 1980-1981 || North Stars du Minnesota || DN-Cup || 2 || 2 || 0 || 0 || 115 || 4 || 2,07 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Oilers d'Edmonton || LNH || 15 || 5 || 3 || 4 || 729 || 44 || 3,62 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 66,7 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Blues de Saint-Louis || LNH || 10 || 1 || 5 || 1 || 480 || 45 || 5,63 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6 || 3 || 2 || 1 || 360 || 22 || 3,67 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 286 || 88 || 125 || 51 ||  || 973 || 3,65 ||  || 10 || 48 || 11 || 5 || 4 || 536 || 34 || 3,8 || 87,8 || 0 || 2

Références 

Naissance en octobre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Barons de Cleveland (LNH)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)